Waśkowo – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Bieżanickoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Waśkowo – wieś w Rosji, w wołoście Michajłowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Waśkowo – wieś w Rosji, w wołoście Samołukowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Waśkowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.
 Waśkowo Dziwnickie – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.